Il doppio del torneo di tennis Warsteiner Challenger Series Lippstadt 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrew Richardson e Myles Wakefield che hanno battuto in finale Raemon Sluiter e Peter Wessels 4-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Diego del Río /  Mariano Puerta (primo turno)

 Tuomas Ketola /  Michael Kohlmann (primo turno)
 Petr Luxa /  David Škoch (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Warsteiner Challenger Series Lippstadt 1998